Mata János (1907–1944) grafikus, költő
 Mata János (1934–2017) tévérendező, grafikus